Rayne ist der Name mehrerer Orte:

 Rayne (Essex), England
 Rayne (Louisiana), Vereinigte Staaten
 Rayne Township (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 für die schottische Ortschaft Rayne, siehe Old Rayne

Rayne ist der Familienname folgender Personen:

 Amber Rayne (1984–2016), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Dana Rayne (* 1983), US-amerikanische Sängerin
 Madison Rayne (* 1986), US-amerikanische Wrestlerin
 Max Rayne, Baron Rayne (1918–2003), britischer Immobilienunternehmer, Philanthrop und Life Peer

Siehe auch:

 Rain
 Raine